Santa Eugénia, plaats in Portugal (discrict Vila Real)
Santa Eugènia, gemeente in Spanje (Mallorca)

Santa Eugènia de Berga, gemeente in Spanje (provincie Barcelona)
Santa Eugénia de Rio Covo, plaats in Portugal (district Braga)